Улица Гу́бина — название улиц в Санкт-Петербурге.

 Улица Губина — улица в Кировском районе.
 Улица Губина — улица в Колпино.